Onomàstica: cognom català
 Antoni Juncà i Soler (Figueres, 17 de maig del 1875 – Saragossa, 19 de febrer del 1952), músic i compositor
 Benet Juncà, o Benet Joncar (? – Barcelona, 1821), compositor i eclesiàstic
 David Juncà Reñé (Riumors, 16 de novembre del 1993), futbolista català que actualment juga a l'Eibar a Primera Divisió.
 Francesc Juncà i Carol o Francesc Joncar i Querol (Sabadell, 1742 – Girona, 1833), compositor i eclesiàstic
 Joan Juncà i Albert (Tarragona, 8 de maig del 1927 – 2003), compositor. Nebot d'Antoni Juncà i Soler
 Joaquim Juncà i Franch, conegut artísticament per Mim Juncà, (Banyoles, 1959 – ), pintor, dibuixant i il·lustrador
 Josep Antoni Juncà Ubierna (Madrid, 1956 –), enginyer, expert en obres subterrànies
 Josep Juncà i Albert (Tarragona, 25 de desembre del 1916 – Madrid, desembre del 1937), músic i compositor de sardanes. Germà de Joan Juncà i Albert
 Josep Juncà i Juscafresa (Banyoles, 1888 – Madrid, 1972), instrumentista de contrabaix
 Melcior Juncà i Farré o Melcior Joncar (Sant Joan de les Abadesses, 1757 – Tarragona, 1824), compositor i mestre de capella.
 Salvador Juncà (investigador) (– Banyoles, 2003), alcalde de Banyoles i president del Centre d'Estudis Comarcals
 Salvador Juncà i Piera, enginyer industrial, empresari i professor d'ESADE. Antic Comissari General de Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya